Quinton Fortune – piłkarz z RPA.
 Quinton Ramone "Rampage" Jackson – amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki.
Miejscowości w USA:
 Quinton – miejscowość w stanie Alabama.
 Quinton – miejscowość w stanie Oklahoma.
 Quinton – jednostka osadnicza w stanie New Jersey.
 Quinton – miejscowość w stanie Wirginia.
Gminy w USA:
 Quinton (ang. Quinton Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Salem.
W Wielkiej Brytanii:
 Quinton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Quinton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)